Хергаль () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Филабрес-Табернас. Занимает площадь 228 км². Население 1099 человек (на 2010 год). Расстояние 40 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página Web para conocer la localidad de Gérgal (Almería) y su término municipal
 Gérgal
 Gérgal
 Fiestas de Gérgal

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии